Superfly puede referirse a:

Superfly, una película de 1972.
Superfly (2018), una película de 2018.
Jimmy "Superfly" Snuka, un exluchador estadounidense.
Superfly, un grupo de rock japonés.